Exchenevay steht für:
 eine historische Bezeichnung der Gemeinde Échenevex im Département Ain, Frankreich
 eine historische Bezeichnung der Gemeinde Excenevex im Département Haute-Savoie, Frankreich